Schem Tov (auch Schemtow oder Schem Tow, dt. guter Name) ist der Name folgender Personen:

 Schem Tov ben Abraham ibn Gaon (1283–um 1330), spanischer Talmudist und Kabbalist
 Schem Tov ben Jitzchaq (* 1196), spanischer Arzt und Rabbiner
 Schem Tov ben Jitzchaq ibn Ardutiel (1290–1369), kastilischer Spruchdichter, siehe Santob de Carrion
 Schem Tov ben Schem Tov ben Meïr (1286–nach 1328), provenzalischer Autor und Übersetzer, siehe Kalonymus ben Kalonymus 
 Schem Tov ibn Falaquera (1225–um 1295), spanischer Philosoph und Dichter
 Schemtow ibn Schaprut, jüdischer Arzt und Gelehrter
 Baal Schem Tov (um 1700–1760), Begründer des Chassidismus, siehe Israel ben Elieser
 Joseph ibn Schem Tov, spanischer Autor
 Mosche ben Schem Tov de Leon (um 1250–1305), spanischer Kabbalist, siehe Mosche de Leon 
 Viktor Schem-Tow (1915–2014), israelischer Politiker